Ландышевка — название населённых пунктов в России:

 Ландышевка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Ландышевка — деревня в Добринском районе Липецкой области.